Эсак — персонаж древнегреческой мифологии.
 (17314) Эсак — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.